Txernígovka (Krasnoiarsk), poble del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Txernígovka (Zaporíjia), poble de la província de Zaporíjia, a Ucraïna (actualment sota control de Rússia)